Бондарня () — село, входит в Бородянский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 54 человека. Почтовый индекс — 07800. Телефонный код — 04477. Занимает площадь 0,33 км². Код КОАТУУ — 3221082002.

Местный совет 
07823, Киевская обл., Бородянский р-н, с. Загальцы, ул. Октябрьская, 136б; тел. 35-2-21.

Ссылки 
 Бондарня на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Бородянского района